Dit is een lijst van planetoïden 108001-108100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108001 - || 2001 FY137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108002 - || 2001 FZ137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108003 - || 2001 FL138 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108004 - || 2001 FS138 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108005 - || 2001 FX138 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108006 - || 2001 FA140 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108007 - || 2001 FD141 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108008 - || 2001 FK141 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108009 - || 2001 FX142 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108010 - || 2001 FF143 || 23 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108011 - || 2001 FM143 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108012 - || 2001 FV143 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108013 - || 2001 FX143 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108014 - || 2001 FD144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108015 - || 2001 FU144 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108016 - || 2001 FE145 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108017 - || 2001 FG146 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108018 - || 2001 FO146 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108019 - || 2001 FS146 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108020 - || 2001 FG147 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108021 - || 2001 FL147 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108022 - || 2001 FO147 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108023 - || 2001 FH148 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108024 - || 2001 FF149 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108025 - || 2001 FK149 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108026 - || 2001 FL149 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108027 - || 2001 FQ149 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108028 - || 2001 FY149 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108029 - || 2001 FX150 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108030 - || 2001 FQ151 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108031 - || 2001 FC152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108032 - || 2001 FJ153 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108033 - || 2001 FQ153 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108034 - || 2001 FR153 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108035 - || 2001 FC154 || 26 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108036 - || 2001 FK154 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108037 - || 2001 FR154 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108038 - || 2001 FV154 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108039 - || 2001 FY154 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108040 - || 2001 FA155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108041 - || 2001 FD155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108042 - || 2001 FG155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108043 - || 2001 FQ155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108044 - || 2001 FW155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108045 - || 2001 FX155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108046 - || 2001 FD156 || 26 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108047 - || 2001 FC157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108048 - || 2001 FD157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108049 - || 2001 FE157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108050 - || 2001 FK157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108051 - || 2001 FO157 || 27 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108052 - || 2001 FN158 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108053 - || 2001 FO158 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108054 - || 2001 FQ158 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108055 - || 2001 FS158 || 27 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108056 - || 2001 FL159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108057 - || 2001 FN159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108058 - || 2001 FA160 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108059 - || 2001 FF160 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108060 - || 2001 FU160 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108061 - || 2001 FD161 || 29 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108062 - || 2001 FG161 || 29 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108063 - || 2001 FV161 || 30 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108064 - || 2001 FY161 || 30 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108065 - || 2001 FE162 || 30 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108066 - || 2001 FJ164 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108067 - || 2001 FO165 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108068 - || 2001 FY166 || 19 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108069 - || 2001 FB167 || 19 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108070 - || 2001 FC167 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108071 - || 2001 FS167 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (108072) Odifreddi || 2001 FN168 || 22 maart 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108073 - || 2001 FZ168 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108074 - || 2001 FK169 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108075 - || 2001 FO169 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108076 - || 2001 FC170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108077 - || 2001 FL170 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108078 - || 2001 FO170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108079 - || 2001 FV170 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108080 - || 2001 FJ171 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108081 - || 2001 FM171 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108082 - || 2001 FX171 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108083 - || 2001 FG172 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108084 - || 2001 FL172 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108085 - || 2001 FP172 || 25 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108086 - || 2001 FQ173 || 21 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108087 - || 2001 FJ174 || 19 maart 2001 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 108088 - || 2001 FD175 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108089 - || 2001 FE175 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108090 - || 2001 FG176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108091 - || 2001 FR176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108092 - || 2001 FP177 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108093 - || 2001 FX177 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108094 - || 2001 FO178 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108095 - || 2001 FD179 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (108096) Melvin || 2001 FY183 || 25 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (108097) Satcher || 2001 FO184 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 108098 - || 2001 FH186 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108099 - || 2001 FA187 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108100 - || 2001 FG188 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten